Nankin peut désigner : 
 Nankin, une ville chinoise également connue sous le nom de Nanjing, où se sont déroulés les Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 (Nankin 2014) ;
 Nankin, une couleur dans les tons jaunes ;
 Nankin, un tissu ;
 Nankin, un étalon de selle français.